Амарава́ти:
 Амаравати — река в Индии, приток Кавери.
 Амаравати — столица штата Андхра-Прадеш, Индия.
 Амаравати — древний город на территории штата Андхра-Прадеш, ныне деревня.
 Амаравати — город в штате Махараштра.
 Амаравати — город и регион в исчезнувшем государстве Тямпа.
 Амаравати — легендарный город в Сварге.